Die Communauté de communes Grand-Figeac ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Lot und Aveyron der Region Okzitanien. Sie wurde am 10. November 2016 gegründet und umfasst 92 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Figeac. Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Grand-Figeac (vor 2017) und
 Communauté de communes du Haut-Ségala.
Gleichzeitig schloss sich die Gemeinde Balaguier-d’Olt dem Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

GrandFigeac
GrandFigeac
Gegründet 2016